Popovo kan syfta på:

Geografi

Bulgarien 

 Obsjtina Popovo, kommun, Targovisjte, 
 Popovo, ort, Targovisjte, Obsjtina Popovo, 
 Popovo (distrikt), Jambol, Obsjtina Boljarovo,

Kosovo 

 Popovo (ort i Kosovo),